— сильнейшая сёгистка 1990-х и 2000-х годов, единственная обладательница 7 женского дана, 2-я королева-мэйдзин, 1-я королева ои, 1-я королева Курасики тока, 2-я королева осё, 43 титула. Ученица Тосио Такаянаги, 9 дана. Состоит в NSR.

Свой первый титул (Мэйдзин-и) Симидзу завоевала в возрасте 18 лет. В сезоны 1996 и 1998 годов владела всеми четырьмя женскими коронами, имевшимися в то время (в мужских сёги аналогичного результата — «большого шлема» — в сезоне 1995 года добился Ёсихару Хабу). Симидзу непрерывно владела хотя бы одним титулом с 1991 до конца 2009 года, когда последний титул у неё отвоевала Кана Сатоми.

Входит в женскую часть «поколения Хабу».

Разряды по сёги 
 1985: 2 женский кю
 1986: 1 дан
 1987: 2 дан
 1988: 3 дан
 1992: 4 дан
 1995: 5 дан
 1996: 6 дан
 2020: 7 женский дан (единственная из сёгисток, достигшая этого разряда)

Титулы 

 Всего главных титулов: 43 (2-й результат в истории женских сёги, после Каны Сатоми)
 Участий в финалах: 71
 Некоронных титулов: 11

Примечания 

Сёгистки Японии
Родившиеся в префектуре Токио
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Обладатели пожизненных титулов сёги